Андреј Черкасов је освојио турнир. У финалу је победио Тима Мејота резултатом 6-2, 6-1.

Носиоци 

  Андрес Гомез (прво коло)
  Емилио Санчез (четвртфинале)
  Магнус Густафсон (прво коло)
  Ричи Ренеберг (друго коло)

<li> Александар Волков (четвртфинале) 
<li> Марк Росе (друго коло)
<li> Дејвид Витон ''(друго коло)
<li> '''Андреј Черкасов (победник)

Жреб

Финала

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Куп Кремља – мушкарци појединачно
Тенис 1990.